Luigi Carrai – presentatore televisivo italiano
 Stefano Carrai –  scrittore, poeta e accademico italiano